Pedroche kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedroche (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Pedroche (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar